Лос Каскабелес има више значења:

 Лос Каскабелес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Каскабелес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Каскабелес (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Каскабелес (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Каскабелес (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Каскабелес (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Каскабелес (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Каскабелес (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Каскабелес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Каскабелес (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Каскабелес (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Каскабелес (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Каскабелес (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Каскабелес (Сиудад Истепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Каскабелес (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Каскабелес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Каскабелес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Каскабелес (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Каскабелес (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Каскабелес (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Каскабелес (Телчак Пуебло), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Каскабелес, Ранчо (Тиспевал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Каскабелес (Уку), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику